Vasansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vasansaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Vasansaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar